«Puy-de-Dôme» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Puy-de-Dôme, departamento francés de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
 Puy de Dôme, volcán francés del Macizo Central.